

Cinema 
 The Hunter – cortometraggio d'animazione del 1931 diretto da Walter Lantz e Bill Nolan
 Il cacciatore di taglie (The Hunter) – film del 1980 diretto da Buzz Kulik
 The Hunter - Il cacciatore (The Hunter) – film del 2010 diretto da Rafi Pitts
 The Hunter – film russo del 2011 diretto da Bakur Bakuradze
 The Hunter – film australiano del 2011 diretto da Daniel Nettheim

Letteratura 
 Anonima carogne (The Hunter) – romanzo di Richard Stark del 1962
 The Hunter – romanzo di Julia Leigh del 1999
 The Hunter – romanzo di Tony Park del 2014

Musica 
 The Hunter – album di Ike & Tina Turner del 1969
 The Hunter – album dei Blondie del 1982
 The Hunter – album di Jennifer Warnes del 1992
 The Hunter – album dei Persuader del 2000
 The Hunter – album dei Mastodon del 2011
 The Hunter – EP di Kele Okereke del 2011
 The Hunter – singolo di Albert King del 1967
 The Hunter – singolo dei Dokken del 1985
 The Hunter – singolo dei Clannad del 1989 dall'album Past Present

Altro 
 The Hunter – miniserie a fumetti britannica del 2007
 The Hunter – videogioco del 2009